Сарыарык — название населённых пунктов в Казахстане:
 Сарыарык (быв. Социализм) — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Сарыарык (быв. Ленино) — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.